Austria:
 Goldeck – szczyt w Alpach Gailtalskich

Osoby:
 Robert Schlumberger von Goldeck – austriacki przedsiębiorca

Zobacz też:
 Goldegg